Municipio de Ridgway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ridgway (condado de Gallatin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.
 Municipio de Ridgway (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.